Medium (fra latin medium; mellemled/midte) har flere betydninger eller specialiseringer:
Medium (fysik)
Medium (art) – en betydning inden for grammatik
Medium (person)
Medium (størrelse) – f.eks. tøjstørrelse
Medium (tv-serie)

Kommunikationsmedium/Massemedie – et synonym for kommunikationskanaler, f.eks. aviser, radio- og tv-stationer m.m.
Lagringsmedie – f.eks. harddiske, cd-rom'er m.fl.
Medium (rollespil)

Kommunikation